Senat Scholz steht für folgende Landesregierungen in Hamburg:

 Senat Scholz I, von März 2011 bis April 2015
 Senat Scholz II, von April 2015 bis März 2018